Schloss Eckersdorf steht für folgende Schlösser:

 Schloss Bożków in Bożków, Polen
 Schloss Fantaisie in Eckersdorf-Donndorf, Bayern
 Plassenberger Schloss in Eckersdorf, Bayern